Междунаро́дный демократи́ческий сою́з (МДС) () — международное объединение правых политических партий, придерживающихся консервативной, либерально-консервативной и христианско-демократической идеологий.

Был создан в 1983 группой видных политических деятелей консервативного толка, среди которых были премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, вице-президент США Джордж Буш-старший, канцлер ФРГ Гельмут Коль и мэр Парижа Жак Ширак, для координации политики, обмена опытом и выработки единой позиции по международным вопросам. Нынешним (с 2018 года) председателем МДС является бывший премьер-министр Канады Стивен Харпер, до него организацию возглавлял Джон Кей.

Штаб-квартира организации расположена в Осло. Международный демократический союз подразделяется на несколько региональных отделений, среди которых Европейская народная партия, а также Международные Молодёжный и Женский демократические союзы.

Среди членов партии — большинство консервативных и христианско-демократических партий Европы, в том числе Союз за народное движение, Христианско-демократический союз, Христианско-социальный союз, Консервативная партия Великобритании, испанская Народная партия, Новая демократия, а также несколько крупных внеевропейских консервативных сил, среди которых Республиканская партия США, Консервативная партия Канады, Либеральная партия Австралии, Национальная партия Новой Зеландии, Гоминьдан.

Ряд партий, в основном из неевропейских стран, имеет в организации статус ассоциированных членов (в том числе белорусские Объединённая гражданская партия и Партия БНФ), а также статус наблюдателей (в том числе ВМРО-ДПМНЕ, Г17+).

См. также 

 Центристский демократический интернационал
 Либеральный Интернационал
 Социалистический Интернационал

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Официальный сайт молодёжной организации союза
 Список членов союза
 Список членов союза по региональным организациям

Консерватизм
Организации, основанные в 1983 году
Осло
Политические интернационалы